Тринити има више значења:
 Округ Тринити (Калифорнија), је округ у америчкој савезној држави Калифорнија
 Округ Тринити (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Тринити (Флорида), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Тринити (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Тринити (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Тринити (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Тринити (река у Тексасу), је река која протиче кроз САД
 Тринити (река у Калифорнији)
 Тринити тест, је прва проба нуклеарног оружја изведена у САД 16. јула 1945. године
 Тринити колеџ